El Fußballclub International Leipzig e.V o Inter Leipzig, es un equipo de fútbol de Alemania que juega en la NOFV-Oberliga Süd, una de las ligas que conforman el quinto nivel de fútbol en el país.

Historia 
Según la declaración de misión del Inter Leipzig, el club afirma convertirse en el equipo de fútbol de Leipzig "internacional y de mente abierta". El exalcalde de Leipzig, Wolfgang Tiefensee, forma parte del consejo económico.

Para participar en la temporada 2014-15 de la Liga de Sajonia, el Inter de Leipzig se fusionó con el SV See 90 de la ciudad de Niesky, en la Alta Lusacia. Anteriormente, el club había intentado sin éxito fusionarse con TuS Leutzsch de Leipzig.

El primer partido oficial se jugó en la ronda inaugural de la Copa de Sajonia 2014-15 contra el SV Lipsia Eutritzsch, que terminó con una victoria por 2-0 para el Inter de Leipzig. El último día de la temporada 2014-15, el equipo ascendió a la NOFV-Oberliga Süd después de una victoria por 7-0 contra el Heidenauer SV. En julio de 2015, el equipo presentó un nuevo logotipo del equipo. El unicornio fue reemplazado por un león, que es el animal heráldico de la ciudad de Leipzig. En el 2016 el Inter Leipzig presenta el proyecto para la construcción de su nuevo estadio el "Mariannenpark" por el valor de 3 millones de Euros.

En la temporada 2021/22 desciende a la liga regional donde se encuentra actualmente.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial 

Equipos de fútbol de Alemania
Equipos de fútbol fundados en 2013
Equipos de fútbol que se han fusionado y fusiones
Alemania en 2013